

Patronyme 

 André Wilms (1947-2022), acteur et metteur en scène français ;
 Dominique Wilms (1930-), actrice belge ;
 Dorothee Wilms (1929-), femme politique allemande ;
 Johann Wilhelm Wilms (1772-1847), pianiste et compositeur néerlandais d'origine allemande ;
 John Wilms (1893-1978), écrivain et homme politique belge ;
 Max Wilms (1867-1918), pathologiste et chirurgien allemand.

Médecine 
 Tumeur de Wilms, maladie cancéreuse du rein chez l'enfant.

Voir aussi 
 
 

Patronyme germanique